Petri Lammassaari (né le  à Eurajoki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Lukko Rauma || SM-liiga ||50 ||7 ||4 ||11 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Lukko Rauma || SM-liiga ||56 ||13 ||13 ||26 ||46 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2007-2008 || Lukko Rauma || SM-liiga ||56 ||12 ||12 ||24 ||30 ||3 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga ||50 ||20 ||10 ||30 ||18 ||14 ||7 ||3 ||10 ||26
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||11 ||4 ||2 ||6 ||0 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 53|| 19|| 5|| 24|| 24|| 18|| 7|| 5|| 12|| 8
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 19|| 6|| 4|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || KalPa Kuopio || SM-liiga || 14|| 2|| 4|| 6|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| SaPKo || Mestis || 2|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || KalPa Kuopio || Liiga || 41|| 2|| 4|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Graz 99ers || EBEL || 11|| 3|| 7|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sport Vaasa || Liiga || 25||3 || 2||5 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga || 36||4 || 5||9 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 45 || 9 || 20 || 29 || 24 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Starbulls Rosenheim|| Oberliga || 26||8 || 16||24 || 37|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2018-2019 || EjL || 2. Divisioona || 2 || 2 || 1 || 3 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Kopla || 2. Divisioona || 1 || 3 || 1 || 4 || 0 || 4|| 5|| 5|| 10|| 10

Notes et références 

Naissance en août 1985
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du KooKoo Kouvola
Naissance dans le Satakunta